Horrocks ist:

Familienname folgender Personen:
 Brian Horrocks (1895–1985), britischer Generalleutnant
 Dylan Horrocks (* 1966), neuseeländischer Cartoonist
 Geoffrey Horrocks (* 1951), britischer Sprachwissenschaftler und als solcher auch Klassischer Philologe, Byzantinist und Neogräzist
 Ian Horrocks (* 1958), britischer Informatiker
 Jane Horrocks (* 1964), englische Schauspielerin und Komödiantin
 Jeremia Horrocks (1619–1641), englischer Astronom
 John Horrocks (1816–1881), britisch geborener Weimarer, Begründer der modernen Fliegenfischerei in Deutschland, Schriftsteller
 John Horrocks (Unternehmer) (1768–1804), britischer Unternehmer, Gründer von Horrockses (Baumwollspinnerei und -druck), Mitglied des Unterhauses 
 Philip Horrocks-Taylor (1934–2021), englischer Rugby-Union-Spieler

Außerdem:
 Horrocks (Mondkrater), benannt nach Jeremia Horrocks
 (3078) Horrocks, Asteroid des Hauptgürtels
 Horrocks Block, Kliff auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis, benannt nach Jeremia Horrocks